Magistrat bezeichnet:

 hohe Amtsträger im alten Rom, siehe Magistratur; von diesem abgeleitet heute in zahlreichen Staaten eine hochrangige zivile Rechtsperson in staatlichem Dienst, darunter
 Magistrat (England und Wales)
 Magistrat (Südafrika)
 Magistrat (Namibia)
 Magistrat (Italien), siehe Politisches System Italiens #Judikative
 Magistrat (Österreich)
 Magistrat (Schweiz)
 Magistrat (Deutschland)

Siehe auch:
 Magister (Begriffsklärung)
 Magistrale